Сезон 2001—2002 у Національній лізі А — 105-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Базель.

Перший етап

Другий етап

Чемпіонський раунд

Втішний раунд

Посилання 
 Тур за туром на RSSSF 

2002
Швейцарія
Швейцарія
2001 у швейцарському спорті
2002 у швейцарському спорті